Wilhelm Mechow ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Mechov (Mediziner) (Wilhelm Mechow; Guilielmus Mechovius; Wilhelm Mechovius; 1654–1716), deutscher Arzt, Bergmedikus in Clausthal und Zellerfeld
 Wilhelm Mechow (Historiker) (mit zahlreichen Namensvarianten; † 1678), deutscher Historiker, Philologe und Gymnasiallehrer, Rektor in Celle und Professor in Lüneburg

Siehe auch:
 Wilhelm Mechov